Hargreaves ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Hargreaves (1962–1995), britische Bergsteigerin
 Amy Hargreaves (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Bob Hargreaves (* 1944), neuseeländischer Kugelstoßer
 Bruce J. Hargreaves (* 1942), US-amerikanischer Botaniker
 Frederick James Hargreaves (1891–1970), britischer Astronom
 Harry Hargreaves, britischer Entomologe
 Ian Hargreaves (* 1951), britischer Journalist und Medienwissenschaftler

 James Hargreaves (1740–1778), britischer Baumwollweber und Erfinder

 Julia Hargreaves (* 1986), australische Springreiterin, siehe Julia Lynch
 Ken Hargreaves (1939–2012), britischer Politiker
 Owen Hargreaves (* 1981), britisch-kanadischer Fußballspieler
 Roger Hargreaves (1935–1988), britischer Schriftsteller und Illustrator
 Sarah Hargreaves (* 1989), dänisch-britische Handballspielerin

Hargreaves steht für:
 Hargreaves (Mondkrater), Einschlagkrater
 Hargreaves-Gletscher, Gletscher im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Hargreaves Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Hargreavesbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Edward Hammond Hargraves (1816–1891), britischer Entdecker